Спаренная 40-мм самоходная пушка M19 () — американская зенитная самоходная установка (ЗСУ) 1940-х годов. 

Разработана в 1942—1944 годах, вначале на шасси лёгкого танка M5, затем на шасси более современного танка M24. 

Выпускалась серийно с апреля 1945 года до конца Второй мировой войны, всего было выпущено 300 единиц. Во Второй мировой войне M19 принять участие не успела, но активно использовалась в Корейской войне. Вскоре после её окончания M19 были сняты с вооружения США и часть из них была передана другим странам.

См. также 
 M42

Литература 
 
 J. Mesko. M24 Chaffee in action. — Sqadron/Signal Publications, выпуск Armour № 25, 1988.
 S. Zaloga. M24 Chaffee Light Tank 1943-85. — Osprey Publishing/New Vanguard, выпуск № 77, 2003. ISBN 1-84176-540-6

Самоходная артиллерия США периода Второй мировой войны
Зенитные самоходные установки США
Самоходная артиллерия Корейской войны
Самоходная артиллерия по алфавиту